Opslagsordet Monte Carlo har flere betydninger:

Lokaliteter 
 Monte Carlo - et velhavende bydistrikt i Monaco
 Casino de Monte Carlo - kasino i Monte Carlo
 Gare de Monaco-Monte-Carlo - jernbanestation i Monte Carlo
 Circuit de Monaco - Formel 1-bane i Monte Carlo

Begivenheder 
 Monte Carlo Masters - tennisturnering
 Monte Carlo Rolex Masters 2009
 Monte Carlo Rally

Radio 
 Monte Carlo (radioprogram) - dansk radioprogram

Film og tv 
 Monte Carlo (film)
 Monte Carlo elsker Putin
 Monte Carlo elsker jøderne
 Monte Carlo elsker USA

Andet 
 Monte Carlo-metoder